Walling ist der Familienname folgender Personen:

 Ansel T. Walling (1824–1896), US-amerikanischer Politiker
 August Walling (* 1911), deutscher Lagerkommandant des KZ Hessental
 Cheves Walling (1916–2007), US-amerikanischer Chemiker
 Dean Walling (* 1969), britischer Fußballspieler für St. Kitts und Nevis
 Edna Walling (1896–1973), australische Landschaftsgärtnerin
 Johannes Walling (1390–1458), deutscher römisch-katholischer Geistlicher an der römischen Kurie und Dompropst in Lübeck
 Mike Walling (1950–2020), britischer Komiker und Autor
 Sydney Walling (1907–2009), antiguanischer Cricketspieler
 William Walling (* 1926), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor

Walling ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Walling (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Walling (Gemeinde Eberschwang), Ortsteil von Eberschwang, Oberösterreich
 Walling (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Walling (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten